Roger-Jean Gouyé (1933-2003), acteur, humoriste, écrivain, réalisateur, chanteur, producteur et compositeur français.
 Thomas Gouye (1650-1725), astronome et linguiste français.
Patronyme français